Пон-де-Вель () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Пон-де-Вель. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01306.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Лиона, в 27 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекают реки Вель и Петит-Вель ().

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1593 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1013 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 783 были экономически активными, 230 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 80,7 %). Из 783 активных жителей работали 718 человек (400 мужчин и 318 женщин), безработных было 65 (27 мужчин и 38 женщин). Среди 230 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 89 — пенсионерами, 74 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XVIII век). Исторический памятник с 2008 года.
 Замок Пон-де-Вель (XVIII век). Исторический памятник с 1972 года.
 «Дом губернатора Савойского» (XVI век). Исторический памятник с 1938 года.
 Дом Дагалье (XVII век). Исторический памятник с 1972 года.

Города-побратимы 
  Штраубенхардт (Германия, с 2000)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн